Le nom « George de Grande-Bretagne » (en anglais, George of Great Britain) a été porté par plusieurs souverains britanniques :
 George  (1660-1727), fils d’Ernest-Auguste de Hanovre et de Sophie de Hanovre ;
 George II (1683-1760), fils du précédent et de Sophie-Dorothée de Brunswick-Lunebourg ;
 George III (1738-1820), fils du précédent et de Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg ;

Voir aussi 
 George du Royaume-Uni